Компози́ція ( — складання, зв'язування, з'єднання).

 Композиція (архітектура)
 Композиція в програмуванні (об'єктна композиція)
 Музична композиція
 Композиція (драматична)
 Композиція (в літературознавстві)
 Композиція (мистецтво)
 Шахова Композиція
 Композиція функцій в математиці, синонім — суперпозиція
 Композиція натурального числа, також в математиці

Див. також 
 Ретроспективна композиція